Кноблок — фамилия. Известные носители:

 Кноблок, Борис Георгиевич (1903 — 1984) — русский советский театральный художник, сценограф. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 
 Кноблок, Эдвард (1874 — 1945) — британский драматург и прозаик американского происхождения, известный как автор пьесы «Кисмет» (Судьба),
 Кноблок, Андрей Борисович (род. 1938) — советский и российский художник, сын Б. Г. Кноблока. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Примечания